Questa è la seconda edizione di questo torneo.

Joris De Loore è il detentore del titolo.

In finale Arthur Fils ha sconfitto Joris De Loore con il punteggio di 6–1, 7–6(7-4)

Teste di serie 

  Ričardas Berankis (semifinale)
  Jay Clarke (secondo turno)
  Matteo Gigante (primo turno)
  Arthur Fils (campione)

  Hamad Međedović (primo turno) 
  Harold Mayot (primo turno) 
  Nikolás Sánchez Izquierdo (primo turno) 
  Steven Diez (primo turno)

Qualificati 

  Gabriel Décamps (primo turno)
  Elmar Ejupović (primo turno)
  Sebastian Fanselow (secondo turno)

  Cem İlkel (secondo turno) 
  Mark Lajal (primo turno) 
  Dino Prižmić (quarti di finale)

Wildcard 

  Jaime Faria (primo turno)
  Gonçalo Oliveira (secondo turno)

  Pedro Sousa (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Oeiras indoor II 2023